Женская сборная Филиппин по футболу представляет Филиппины в международных матчах по футболу. Управляется федерацией футбола Филиппин. На 9 декабря 2022 года занимает 53 место в рейтинге ФИФА.

История

Ранние годы 
Женская национальная сборная впервые появилась на Филиппинах в 1980 году после основания Кристиной Рамос женской футбольной ассоциации.

В 1985 году команда получила бронзовые медали на играх Юго-Восточной Азии. При этом в турнире принимало участие всего три сборных, а Филиппины уступили в обоих матчах.

2000-е 
С 2001 по 2007 год главным тренером сборной являлся Марлон Маро. Под его руководством команда выступала на играх Юго-Восточной Азии в 2001 и 2007 годах.

2010-е 
С 16 по 25 октября 2011 года сборная Филиппин приняла участие в чемпионате АСЕАН.

В 2012 году федерация футбола Филиппин организовала тренировочный лагерь в США. Скауты просматривали футболисток филиппинского происхождения, которые могли быть вызваны в сборную. Также команда приняла участие в товарищеском турнире в Лос-Анджелесе вместе с клубами «Калифорния Космос», «Метро Старс» и «Леон». В финальном матче турнира филиппинские футболистки обыграли «Космос» со счётом 4:3 в дополнительное время.

В 2013 году сборная Филиппин приняла участие в чемпионате АСЕАН и играх Юго-Восточной Азии, а также в отборочном турнире к кубку Азии, в котором заняла второе место в группе после команды Таиланда.

После завершения игр Юго-Восточной Азии тренера сборной Филиппин Эрнеста Ньерраса обвинили в использовании украденных кредитных карт для покупки билетов игрокам сборной, выступающим в США.

В апреле 2015 года на пост главного тренера назначена Летиция Баутиста, задачей которой было успешное выступление сборной на чемпионате АСЕАН. Она стала первой женщиной на посту главного тренера сборной Филиппин.

Стадион 
С октября 2015 года сборная проводит матчи на стадионе «Биньян» в одноимённом городе провинции Лагуна.

История выступлений на международных турнирах

Кубки Азии

Чемпионаты мира

Чемпионаты АСЕАН

Главные тренеры 

  Эдвард Магальона (1981)
  Орландо Плагата (1985)
  Антонио Моралес (1988)
  Марлон Маро (1999—2007)
  Ханс Смит (2008)
  Хоэль Вильярино (2008—2009)
  Эрнест Ньеррас (2011—2013)
  Летиция Баутиста (2013—2017)
  Марнелли Димзон (2017)
  Ричард Бун (2017—2018)
  Рабах Бенларби (2018)
  Летиция Баутиста (2018)
  Марнелли Димзон (2018—2019)
  Марлон Маро (2021)
  Ален Стайчич (2021—)

Примечания 

Филиппины
Футбол на Филиппинах
Футбол